

Dipinti 
 Madonna del Parto di Antonio Veneziano (XIV secolo), olio su tavola
 Madonna del Parto di Piero della Francesca (1455-1465 circa), affresco